Lídia — região histórica da Anatólia, na moderna Turquia

Pessoas 
 Lídia (Bíblia) — mulher que se tornou cristã em Filipos, segundo o relato bíblico
 Lídia Brondi — atriz brasileira
 Lídia Lopokova — bailarina russa

Ver também 

Desambiguação